Gary – imię męskie
Miejscowości w USA:
 Gary – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Gary – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Gary – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Gary – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell

Zobacz też
 Garry Lake